ciasto marchewkowe
 słodki wypiek (strucla, pieróg, bułeczka etc.) z nadzieniem z marchwi i maku; zob. np. lubelski marchwiak z makiem

Przypisy